Le siège de la ville close de Pouancé peut renvoyer :

 au siège de 1066 par le duc Conan II de Bretagne ;
 au siège de 1379 par Jean IV ;
 au siège de 1432 par Jean V ; 
 au siège de 1443 par le duc de Somerset.

Pouance